Het wereldkampioenschap curling voor vrouwen 2017 werd van 18 tot en met 26 maart 2017 gehouden in de Chinese hoofdstad Peking. Zwitserland verdedigde zijn titel. Het waren evenwel de Canadese vrouwen die met de wereldtitel aan de haal gingen.

Overzicht 
Het was de 39ste editie van het wereldkampioenschap voor vrouwen, en de eerste die in China werd georganiseerd. Naast het gastland kwalificeerde ook Canada zich als hoogst geklasseerde Amerikaanse land op de wereldranglijst rechtstreeks. Voor het tweede Amerikaanse ticket werd in januari 2017 gestreden tussen Brazilië en de Verenigde Staten, met de Amerikaanse dames als winnaar. Uit de Europese zone kwalificeerde de top zeven van het Europees kampioenschap 2016 zich rechtstreeks. Het land dat als achtste eindigde moest in een duel met de winnaar van de B-divisie uitmaken welk van de twee als achtste en laatste Europese land naar Peking mocht. Italië won deze strijd van Hongarije. Voor de Pacifisch-Aziatische zone kwalificeerde het beste land van het voorbije Pacifisch-Aziatisch kampioenschap zich voor het wereldkampioenschap, naast het al geplaatste China. Dit ticket werd uiteindelijk gegrepen door Zuid-Korea.

Canada won de finale met afgetekende 8-3-cijfers van Rusland, dat voor het eerst een WK-finale wist te bereiken. Voor Canada was het de zestiende wereldtitel, en de eerste sedert 2008. Schotland vervolledigde het podium door in de kleine finale met 6-4 van Zweden te winnen.

Groepsfase

Zeventiende speelronde 
Donderdag 23 maart 2017, 19:00 uur

Donderdag 23 maart 2017, 19:00 uur

Donderdag 23 maart 2017, 19:00 uur

Donderdag 23 maart 2017, 19:00 uur

Play-offs

Halve finale 
Zaterdag 25 maart 2017, 19:00 uur

Derde plaats 
Zondag 26 maart 2017, 10:00 uur
{| class="wikitable"
!width="165"| Sheet B
!width="15"|1
!width="15"|2
!width="15"|3
!width="15"|4
!width="15"|5
!width="15"|6
!width="15"|7
!width="15"|8
!width="15"|9
!width="15"|10
!
!width="15"|11
!
!width="20"|T
|-
|  || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 2 || 0 || 1 || 1 || 1 || || X || || 6|-
|  || 0 || 2 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || || X || || 4'|}

 Finale Zondag 26 maart 2017, 15:00 uur''

Eindstand

Externe links 
Officiële website Peking 2017

Curling in 2017
Wereldkampioenschap curling
Curling
Sportevenement in Peking